(née en 1994), nageuse arménienne ;
 Tigran Barseghyan (né en 1993), footballeur international arménien ;
 , boxeur arménien ;
  (né en 1986), lutteur arménien ;
  (né en 1980), auteur-compositeur et animateur de télévision arménien ;
 Jeanne Barseghian (née en 1980), juriste et femme politique française ;
  (né en 1970), haltérophile arménien ;
  (né en 1959), entraîneur arménien de football ;
  (né en 1955), architecte arménien ;
  (1920-2014), linguiste arménien ;
 Berdjouhi Barseghian (1886-1940), pédagogue, écrivain et travailleuse humanitaire arménienne ;
 Sarkis Barseghian (pseudonyme, 1875-1915), homme politique arménien ;
 Nicolas Barseghyan Argoutinsky-Dolgoroukoff (1845-1916), homme politique arménien.

Voir aussi 
 

Patronyme arménien